El teorema de Desargues per feixos de còniques, o teorema d'involució de Girard Desargues, és un resultat de la geometria projectiva.

Enunciat 
Sigui  un feix de còniques d'un pla projectiu i  una recta que no conté cap punt base del feix. Aleshores existeix una única involució  de la recta  tal que la intersecció de qualsevol cónica del feix i la recta és una parella involutiva de .

Enllaços externs 
 http://www.math.uoc.gr/~pamfilos/eGallery/problems/DesarguesInvolution.html

Seccions còniques
Geometria projectiva
Desargues Per Feixos de Coniques